Альколеча (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 14,60 км². Население — 201 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Alcolecha
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Alcolecha en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Palacio de Malferit de Alcolecha
 Blog de Alcolecha 

Муниципалитеты Аликанте